Diapason – strumento acustico per generare una nota standard
 Diapason – album del 1980 di Pierpaolo Bibbò
 Diapason – film del 2011 diretto da Antonio Domenici
 Diapason – principale, registro d'organo noto come diapason negli strumenti di costruzione inglese